Кайбаб () — может означать:

 Кайбаб — индейская резервация южных пайютов, расположенная в штате Аризона, США.
 Кайбаб — национальный лес США, расположенный в штате Аризона.
 Кайбаб — плато, расположенное на юго-западе США.
 Кайбаб — невключённая территория в округе Мохаве, штат Аризона, США.
 Кайбаб — вид грызунов семейства беличьих.